Архиепа́рхия Груа́ра — Мак-Ле́ннана () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Мак-Леннан, Канада. В архиепархию Груара — Мак-Леннана входят епархии Маккензи-Форт-Смит, Уайтхорса.   Кафедральным собором архиепархии является собор Иоанна Крестителя в городе Мак-Леннан.

История 
8 апреля 1862 года Святым Престолом был учреждён апостольский викариат Атабаска-Маккензи, выделив его из епархии святого Бонифация. 3 июля 1901 года апостольский викариат был разделён на апостольский викариат Атабаска и апостольский викариат Маккензи. 15 марта 1927 года Римский папа Пий X издал бреве «Quae ad rei», которым Апостольский викариат Атабаска и Апостольский викариат Маккензи были вновь объединены в один Апостольский викариат, который стал называться Апостольский викариат Груар.

13 июля 1967 года Римский папа Павел VI издал буллу Adsiduo perducti, которой преобразовал апостольский викариат Груар в архиепархию Груара — Мак-Леннана.

Ординарии архиепархии 
 епископ Henri Joseph Faraud (18.05.1862 — 20.03.1890);
 епископ Pierre-Emile-Jean-Baptiste-Marie Grouard (18.10.1890 — 18.04.1929);
 епископ Joseph-Wilfrid Guy (19.12.1929 — 2.06.1937);
 епископ Ubald Langlois (30.03.1938 — 18.09.1953);
 архиепископ Henri Routhier (18.09.1953 — 21.11.1972);
 архиепископ Henri Légaré (21.11.1972 — 16.07.1996);
 архиепископ Henri Goudreault (16.07.1996 — 23.07.1998);
 архиепископ Arthé Guimond (9.07.2000 — 30.11.2006);
 архиепископ Gerard Pettipas (30.11.2006 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Quae ad rei , AAS 19 (1927), стр. 267
 Bolla Adsiduo perducti , AAS 59 (1967), стр. 1114

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт архиепархии
  Информация 

Католические епархии Канады